Utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll för damer 2015 inleddes den 20 juni och var det andra och sista steget i VM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna (16 totalt) kvalificerade sig till åttondelsfinalerna. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 5 juli.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Tyskland mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=GER-SWE
|nr       = 39
|bild     = GER-SWE-2015-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Anja Mittag Célia Šašić Dzsenifer Marozsán 
|mål2     =  Linda Sembrant
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 22486
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Anja Mittag
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=CHN-CMR
|nr       = 37
|bild     = CHN-CMR-2015-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Wang Shanshan 
|mål2     = 
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 15958
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Ren Guixin
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Australien

{{Resultat med trupp|id=BRA-AUS
|nr       = 41
|bild     = BRA-AUS-2015-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Kyah Simon
|arena    = Moncton Stadium
|spelplats= Moncton
|publik   = 12054
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Elise Kellond-Knight
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Sydkorea

{{Resultat med trupp|id=FRA-KOR
|nr       = 40
|bild     = FRA-KOR-2015-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Marie-Laure Delie Élodie Thomis 
|mål2     = 
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 15518
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Amandine Henry
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kanada mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=CAN-SUI
|nr       = 44
|bild     = CAN-SUI-2015-06-21.png
|datum    = 21 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Josee Belanger 
|mål2     = 
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 53855
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Erin McLeod
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot England

{{Resultat med trupp|id=NOR-ENG
|nr       = 43
|bild     = NOR-ENG-2015-06-22.png
|datum    = 22 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Solveig Gulbrandsen 
|mål2     =  Steph Houghton Lucy Bronze
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 19829
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Karen Bardsley
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Colombia

{{Resultat med trupp|id=USA-COL
|nr       = 38
|bild     = USA-COL-2015-06-22.svg
|datum    = 22 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Alex Morgan Carli Lloyd 
|mål2     = 
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 19412
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Carli Lloyd
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=JPN-NED
|nr       = 42
|bild     = JPN-NED-2015-06-23(1).png
|datum    = 23 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Saori Ariyoshi Mizuho Sakaguchi 
|mål2     =  Kirsten van de Ven
|arena    = BC Place
|spelplats= Vancouver
|publik   = 28717
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Mizuho Sakaguchi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kvartsfinaler

Tyskland mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=GER-FRA
|nr       = 46
|bild     = GER-FRA-2015-06-26.svg
|datum    = 26 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Célia Šašić 
|mål2     =  Louisa Nécib
|straffresultat = 5 – 4
|straffar1= Melanie Behringer Simone Laudehr Babett Peter Dzsenifer Marozsán Célia Šašić 
|straffar2=  Gaëtane Thiney Camille Abily Louisa Nécib Wendie Renard Claire Lavogez
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 24859
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Nadine Angerer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Kina mot USA

{{Resultat med trupp|id=CHN-USA
|nr       = 45
|bild     = CHN-USA-2015-06-27.svg
|datum    = 26 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Carli Lloyd
|arena    = TD Place Stadium
|spelplats= Ottawa
|publik   = 24141
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Carli Lloyd
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Australien mot Japan

{{Resultat med trupp|id=AUS-JPN
|nr       = 47
|bild     = AUS-JPN-2015-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Mana Iwabuchi
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 19814
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Rumi Utsugi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=ENG-CAN
|nr       = 48
|bild     = ENG-CAN-2015-06-27.svg
|datum    = 27 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 1
|mål1     = Jodie Taylor Lucy Bronze 
|mål2     =  Christine Sinclair
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 54027
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Steph Houghton
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

USA mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=USA-GER
|nr       = 49
|bild     = USA-GER-2015-06-30.svg
|datum    = 30 juni 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Carli Lloyd Kelley O'Hara 
|mål2     = 
|arena    = Stade Olympique
|spelplats= Montréal
|publik   = 51176
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Carli Lloyd
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot England

{{Resultat med trupp|id=JPN-ENG
|nr       = 50
|bild     = JPN-ENG-2015-07-01.svg
|datum    = 1 juli 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Aya Miyama Laura Bassett 
|mål2     =  Fara Williams
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 31467
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Saori Ariyoshi
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Bronsmatch

{{Resultat med trupp|id=GER-ENG
|nr       = 51
|bild     = GER-ENG-2015-07-04.svg
|datum    = 4 juli 2015
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 0
|efl      = ja
|mål1     = 
|mål2     =  Fara Williams
|arena    = Commonwealth Stadium
|spelplats= Edmonton
|publik   = 21483
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Utslagsspel